Ихор:
 Ихор (мифология) — в древнегреческой мифологии кровь богов.
 Ихор (медицина) —  водянистая жидкость, выделяющаяся из ран или язв.